Norway Chess  — щорічний шаховий турнір, що проходить у місті Ставангер (Норвегія) починаючи з 2013 року.

Переможцем перших двох турнірів став російський шахіст Сергій Карякін.

Переможці турніру

Сумарна таблиця виступів за 2013—2019рр